Il singolare del torneo di tennis Challeger Casablanca San Ángel 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ramón Delgado che ha battuto in finale Adrián García 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Flávio Saretta (secondo turno)
 Chris Guccione (quarti di finale)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Dick Norman (semifinali)

 Juan Pablo Guzmán (primo turno)
 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Rik De Voest (secondo turno)
 Santiago Giraldo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challeger Casablanca San Ángel 2007